é uma condição de luta, na qual um oponente se mostra mais conhecedor das técnicas de luta, isto é, quando se torna evidente que entre os adversários, num kumite, há um desnível técnico visível. Quando um árbitro detectar que há esse desequilíbrio muito grande, deve declarar , ou vitória per superioridade.

Artes marciais do Japão